Пчела́:

 Пчёлы — надсемейство летающих насекомых отряда перепончатокрылых, родственное осам и муравьям.
 Пчёлы настоящие — семейство летающих насекомых надсемейства Пчёлы.
 Медоносная пчела — вид общественных пчёл, разводимый людьми c древних времён.

В литературе 
 Северная пчела — политическая и литературная газета, негласный орган III Отделения, издававшаяся в Петербурге в 1825—1864 гг.
 Пчела (сборник изречений) — византийский сборник-гномологий, в состав которого входят «речи и мудрости от евангелья и от апостола и от святых муж», а также «разум внешних философ».
 Пчела (журнал) — русский сатирический журнал.

В технике 
 «Пчела» — торговое судно, а затем фрегат Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов.
 Пчела-1Т — советский и российский беспилотный авиаразведчик.
 Пчела (ЛМ-99АВН) — трамвайный вагон.

Географические названия 
 Пчела (Ямболская область) — село в Болгарии, входит в общину Елхово.
 Пчела (Краснодарский край) — посёлок в России, входит в Новосельское сельское поселение.
 Коммуна «Пчела» — посёлок в Брасовском районе Брянской области.

См. также 
 Пчёлка

Примечания